Antiporta – in architettura, può essere una porta posta davanti ad un'altra; può significare anche andito (ingresso o disimpegno) o vestibolo tra due porte; infine può riferirsi ad un'opera fortificata che fronteggia una fortezza.
 Antiporta – in tipografia, specialmente nei libri antichi, stampati nel XVII e XVIII secolo, la carta che precede il frontespizio, spesso recante un ritratto o un'illustrazione allegorica incisi in rame (antiporta figurata); oppure contenente il titolo dell'opera con o senza il nome dell'autore (in tal caso trattasi di un semplice occhiello).

Note